«Only» (в пер. с англ. Только) — сингл американской индастриал-группы Nine Inch Nails.

Видео 

В клипе показан стол с ноутбуком (A 17" Mac PowerBook), колонками, чашкой кофе, чашей с яблоками, колыбелью Ньютона и игольчатым экраном, который оживает и двигается в такт песне.
Первый кадр — это рука, нажимающая клавишу «пробел» на ноутбуке, которая запускает музыкальную программу (iTunes с включённым Visualizer). Колыбель Ньютона начинает колебаться в такт, в чашке кофе появляется рябь. Резнор появляется в игольчатом экране. С началом второго куплета вибрации становятся всё интенсивнее, а колебания шаров сильнее. Резнор, кажется, пытается вырваться из экрана. Кульминационный момент клипа — яблоко сверху чаши слегка скатывается, после чего образ Резнора уходит и обстановка замирает.

Видео на песню снял режиссёр Дэвид Финчер. Оно почти полностью создавалось с использованием компьютерной графики компании Digital Domain. Трента Резнора сняли на фоне зелёного экрана, после чего изображение перенесли на игольчатый экран. Единственные кадры с натуральным движением — это рука Дэвида Финчера в начале и скатывающееся яблоко в конце видео.

Релизы 
Песню Only можно услышать/увидеть на следующих релизах:
 With Teeth
 Only — сингл
 Every Day Is Exactly the Same
 Beside You In Time

Список композиций 
Promo
 Interscope Records INTR-11468-2 — CD
 «Only» [(Radio Edit)] — 4:01"

UK single
 «Only» — 4:24
 «The Hand That Feeds» (The DFA Remix) — 9:01
 «Love is Not Enough» (Live at Rehearsals) — 3:50
 «Only» (music video) — 4:27

UK single/DVD
 «Only» — 4:24
 «Love is Not Enough» (Live at Rehearsals) — 3:50
 «Only» (music video) — 4:27

UK 9" vinyl
 «Only» — 4:24
 «The Hand That Feeds» (The DFA Remix) — 9:01

9" vinyl and promo CD
 Interscope Records B0005465-11 — 12" vinyl with remixes

 «Only» [Richard X Remix] — 7:24
 «Only» [El-P Remix] — 4:21
 «Only» [Richard X Dub] — 7:51
 «Only» [Richard X Edit] — 3:46
 «Only» [El-P Instrumental] — 4:21

Ремиксы 
 «Only» [Richard X Remix] — 7:24
 «Only» [El-P Remix] — 4:21
 «Only» [Richard X Dub] — 7:51
 «Only» [Richard X Edit] — 3:46
 «Only» [El-P Instrumental] — 4:21

Down In It 
Песни «Only» и «Down In It»(1989 года) содержат схожие строки:

«Down in It»:

Just then a tiny little dot caught my eye; it was just about too small to see. But I watched it way too long; it was pulling me down.

«Only»:

Well the tiniest little dot caught my eye and it turned out to be a scab and I had this funny feeling like I just knew it’s something bad.

Награды 
Награда за «Выдающиеся визуальные эффекты в музыкальном видео» на четвёртой ежегодной церемонии вручения Visual Effects Society (VES).

Чарты

Примечания 

Песни Nine Inch Nails
Синглы 2005 года
Видео Nine Inch Nails
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Видеоклипы, снятые Дэвидом Финчером
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аланом Молдером
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни дэнс-рока
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart